Omen peut désigner :

Musique

Artiste 

 , groupe de heavy metal américain ;
 , pseudo de Sidney Brown, producteur américain originaire d'Harlem.

Album 

 Omens, album de  sorti le  ;

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album d' sorti le .
 , album de BlutEngel sorti le .

Chansons 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le .

Autres 
 La Malédiction (titre original : ), série de films américano-britanniques
 Omen by HP, une marque de PC orientés jeux vidéos de HP Inc..

Homonymie de titre